Пловдив може да се отнася за:

 Пловдив – град в България;
 Област Пловдив – област в България;
 Община Пловдив – община в България;
 Награда „Пловдив“ – ежегодно отличие на Община Пловдив за ярки постижения в изкуството и културата, учредена през 1981 г.;
 Пловдив – връх на остров Ливингстън в Антарктика;
 3860 Пловдив – астероид в Слънчевата система;
 „Пловдив“ – български кораб-контейнеровоз, собственост на Параходство БМФ.